Tiruvannamalai (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu 
 Tiruvannamalai (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Tiruvannamalai